Grand Prix Series 2016 – GPS 2 – drugi turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2016, który odbył się w dniach 9–10 lipca 2016 roku na Sandy Park w Exeter.

Informacje ogólne 
Exeter gościł zawody wchodzące w skład Grand Prix Series drugi rok z rzędu. Rozegrane na Sandy Park zawody były drugim turniejem sezonu 2016 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju. W ramach przygotowań do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 Brytyjczycy wystawili dwa zespoły – Royals i Lions – zastępujące w tej edycji reprezentacje Anglii i Walii.

W zawodach zwyciężył zespół GB Royals pokonawszy w finale Francję, zaś miano najlepszego zawodnika otrzymał kapitan triumfatorów, Luke Treharne.

Sponsorem turnieju była firma Mitsubishi. Jednodniowe wejściówki kosztowały 20 GBP, a ulgowe 10 GBP, zaś bilety na cały turniej były o połowę droższe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

G
2016 w Anglii
Sport w Exeter
Rugby union w Anglii